Dent Blanche kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Dent Blanche (bergstopp i Schweiz, Valais), distriktet Sierre, 
 annat namn för Gstellihorn (Diablerets), distriktet Obersimmental-Saanen i kantonen Bern,